In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Kiel aufgelistet. Es werden alle Ergebnisse aufgeführt, die gerundet mindestens 2,0 % Anteil haben. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien und Wählerinitiativen 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 1951 und 1955: Kieler Block zusammen mit der FDP, dem GB/BHE und SHB
 FDP: Freie Demokratische Partei
 FWK: Freie Wählergemeinschaft Kiel
 Linke: Die Linke
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 SSW: Südschleswigscher Wählerverband
 S-U-K: Stadt-Union-Kiel
 WaKB: Wahlalternative Kieler Bürger
 WIR: WIR in Kiel

Wahlen zur Ratsversammlung

Stimmenanteile in Prozent

Sitzverteilung 
Im Jahr 1945 wurde die Ratsversammlung von der britischen Militärregierung ernannt: Bürgerliche: 22 der 49 Sitze; SPD: 16 Sitze; KPD: 11 Sitze.
Bei der Sitzverteilung des Jahres 1946 sind die 28 Sitze der SPD sowie die Gesamtsitzzahl belegt. Außerdem wird der Niederschrift über die erste Sitzung nie andere Parteien als die CDU und die SPD erwähnt. Die 17 Sitze für die CDU sind somit, auch aufgrund des Mehrheitswahlrecht, sehr wahrscheinlich.

Fußnote

Wahlen zum Oberbürgermeister 

Der Oberbürgermeister wurde erst ab 1997 direkt gewählt.

1997 
Am 25. Mai 1997 fand die Wahl mit einer Wahlbeteiligung von 46,5 % statt

2003 
Am 2. März 2003 fand die Wahl mit einer Wahlbeteiligung von 47,3 % statt.

Stichwahl 
Am 16. März 2003 fand die Stichwahl mit einer Wahlbeteiligung von 38,4 % statt.

2009 
Am 15. März 2009 fand die Wahl mit einer Wahlbeteiligung von 36,5 % statt.

2012 
Am 28. Oktober 2012 fand die Wahl mit einer Wahlbeteiligung von 35,8 % statt.

Stichwahl 
Am 11. November 2012 fand die Stichwahl mit einer Wahlbeteiligung von 31,9 % statt.

2014 
Am 23. März 2014 fand die Wahl mit einer Wahlbeteiligung von 45,8 % statt.

2019 
Am 27. Oktober 2019 fand die Wahl mit einer Wahlbeteiligung von 38,0 % statt.

Weblinks 
 Sitzverteilung der Ratsversammlung von 1948 bis 2013 lizenziert unter Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (Freigabe zu Nutzung ohne Einschränkungen oder Bedingungen)
 Gemeindewahlergebnis 2018
 Gemeindewahlergebnis 2013
 Gemeindewahlergebnis 2008
 Gemeindewahlergebnis 2003
 Oberbürgermeisterwahlergebnis 2014
 Oberbürgermeisterstichwahlergebnis 2012
 Oberbürgermeisterwahlergebnis 2012
 Oberbürgermeisterwahlergebnis 2009
 Oberbürgermeisterstichwahlergebnis 2003
 Oberbürgermeisterwahlergebnis 2003
 Kieler Zahlen 2000 – Gemeindewahlergebnisse von 1948 bis 1998 auf S. 129ff und Oberbürgermeisterwahlergebnis von 1997 auf S. 132

Einzelnachweise 

Kiel
Kommunalwahlen